The Walkers (Nederlandse band), een Nederlandse band
 The Walkers (Deense band), een Deense band